О́рнетт Ко́улман (; 9 марта 1930, Форт-Уэрт, Техас — 11 июня 2015, Нью-Йорк) — американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых известных джазовых новаторов, пионер фри-джаза.

Биография 
Родился в семье бейсболиста и портнихи. Освоил саксофон самостоятельно, систематического музыкального образования не получил. В 1952–1959 годы работал в Лос-Анджелесе лифтёром, в 1957 году в ансамбле с трубачом Доном Черри, барабанщиком Эдом Блэкуэллом начал экспериментировать, играл на пластиковом альт-саксофоне в строе С (как самоучка, он неверно транспонировал). Первые сольные альбомы — «Something Else!» (1958) и «Tomorrow Is The Question» (1959) — помог организовать Ред Митчелл. Джон Льюис и Гантер Шуллер помогли квартету Коулмана (с Доном Черри, Эдом Блэкуэллом и Чарли Хейденом) получить ангажемент в нью-йоркском клубе «Five Spot» (1959). В 1959–1963 годах квартет записал семь альбомов, выступал на крупнейших американских фестивалях (в Ньюпорте и Монтрё), гастролировал в Европе.

Перелом в стиле Коулмана произошёл в 1961 году, по выходе альбома «Free jazz: A collective improvisation» (термин «фри-джаз» обязан названию этого альбома). С этого времени Коулман полностью отказался от традиционных тонально-гармонических схем (в том числе, от «блюзовых квадратов» и пр.) и от песенных музыкальных форм как основы для импровизации. При этом в ритмике Коулмена никаких новаций не произошло: в его фри-джазовых композициях сохранилась опора на (преимущественно двухдольный) метр, использовались привычные синкопы и особые виды ритмического деления — триоли, квинтоли и т. п.

В 1963–1964 гг. Коулман прекратил выступления и потратил более полутора лет на освоение трубы и скрипки. 
В 1965 организовал квартет (с Чарльзом Моффетом и Дэвидом Айзензоном), а в следующем году журнал Down Beat назвал его «музыкантом года». В 1970-е годы, пытаясь синтезировать фри-джаз с роком, он начал использовать в аранжировках электрогитары и ударную установку (для этого организовал и возглавил ансамбль под названием «Prime Time») — впрочем, коммерческого успеха фьюжн-альбомы Коулмана не имели.

Орнетт Коулман умер 11 июня 2015 года в Нью Йорке от остановки сердца.

Творчество 
Сохраняют популярность пьесы Коулмана «доабстрактного» творческого периода, среди них: «Одинокая женщина» («Lonely woman», 1959) и «Конгениальность» («Congeniality», 1959).

Позднейшие фри-джазовые эксперименты Коулмана вызвали противоречивые оценки: часть музыкантов (Леонард Бернстайн, Вирджил Томпсон, Херби Хэнкок, Гюнтер Шуллер) восторженно приветствовала «новаторство» Коулмана, но были и те, кто высказывался о них резко отрицательно. Диззи Гиллеспи вовсе не считал музыку Коулмана джазом («I don’t know what he’s playing, but it’s not jazz»). Мейнард Фергюсон полагал, что Коулман не вполне овладел инструментом («He’s got bad intonation, bad technique. He’s trying new things, but he hasn’t mastered his instrument yet»). Чарлз Мингус сравнивал его игру с барабанящей кошкой («It doesn’t matter the key he’s playing in — he’s got a percussional sound, like a cat with a whole lot of bongos»), а Майлзу Дейвису и вовсе показалось, что у Коулмана «не все дома» («the man is all screwed up inside»). Широкую известность приобрела ироничная реплика английского саксофониста и музыкального критика Бенджамина Грина: «Поскольку Коулман наловчился играть хроматическую гамму в любой момент от начала и до конца, теперь не получится упрекнуть его в том, что он играет фальшиво все ноты. Подобно остановившимся часам, по крайней мере дважды в день Коулман оказывается прав» (рецензия в Guardian, 1966).

Коулман также изредка писал музыку для кино, для камерного ансамбля (три произведения были исполнены в 1985 году на фестивале в Хартфорде). В 1971 году написал масштабную патриотическую сюиту для джазового квартета и симфонического оркестра «Американские небеса» («Skies of America»), первая запись которой (сокращённая версия для саксофона с оркестром) была сделана в 1972, с участием Лондонского симфонического оркестра.

Дискография 

 Something Else!!!!: The Music of Ornette Coleman — 1958
 Coleman Classics Vol.1 — 1958
 Tomorrow Is The Question! — 1959
 The Shape of Jazz to Come — 1959
 Change Of The Century — 1959
 This Is Our Music — 1960
 Free Jazz: A Collective Improvisation — 1961
 Ornette! — 1961
 Ornette On Tenor — 1961
 The Art Of The Improvisers — 1961
 Twins — 1961
 To Whom Who Keeps A Record — 1960
 Beauty Is A Rare Thing — 1961
 Town Hall — 1962
 Chappaqua Suite — 1965
 An Evening With Ornette Coleman — 1965
 Who’s Crazy Vol. 1 — 1965
 Who’s Crazy Vol. 2 — 1965
 The Paris Concert (2CDs) — 1965
 Live At The Tivoli — 1965
 At The «Golden Circle» Vol. 1 — 1965
 At The «Golden Circle» Vol. 2 — 1965
 Ornette Coleman: The Empty Foxhole. Blue Note 9/66 — 1966
 The Music Of Ornette Coleman — Forms & Sounds — 1967
 The Unprecedented Music Of Ornette Coleman — 1968
 Live in Milano — 1968
 New York Is Now — 1968
 Love Call — 1968
 Ornette At 12 — 1968
 Crisis — 1969
 Man On The Moon / Growing Up — 1969
 Broken Shadows — 1969
 Friends And Neighbors — 1970
 Science Fiction — 1971
 European Concert — 1971
 Broken Shadows — 1972
 Paris Concert — 1966
 The Belgrade Concert — 1971
 Skies Of America — 1972
 J For Jazz Presents O.C. Broadcasts — 1972
 Dancing In Your Head — 1976
 Body Meta — 1976
 Soapsuds, Soapsuds — 1977
 Of Human Feelings — 1979
 Opening The Caravan Of Dreams — 1983
 Prime Time/Time Design — 1983
 Song X — 1985
 In All Languages — 1987
 Live at Jazzbuehne Berlin — 1988
 Naked Lunch — 1991
 Tone Dialing — 1995
 Sound Museum — Hidden Man — 1994
 Sound Museum — Three Women — 1994
 Verona Jazz — 1996
 Colors: Live from Leipzig — 1996
 Sound Grammar — 2006

Литература

Ссылки 

 ornettecoleman.com - официальный сайт
 Орнетт Коулман на allsaxmusic.com 
 Орнетт, только не это. Как великий саксофонист навсегда изменил джаз — и всю современную музыку // Лента. Ру, 12 марта 2020

Примечания 

Джазовые трубачи США
Джазовые скрипачи
Стипендиаты Мак-Артура
Лауреаты Императорской премии Японии
Исполнители ABC Records
Исполнители Atlantic Records
Исполнители Blue Note Records
Члены Американской академии искусств и литературы
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков
Почётные доктора Колумбийского университета
Почётные доктора Мичиганского университета